, film italien réalisé par Paolo Virzì sorti en 2010 ;
 , chanson sortie en 1970, écrite par Mogol et Nicola Di Bari ;
 , single de la chanteuse italo-marocaine Malika Ayane, sorti le , reprise du morceau précédent et écrit pour le film homonyme.